Гугон ап Мейриг (; умер в 871) — король Сейсиллуга (до 871).

Биография 
Гугон был сыном короля Сейсиллуга Мейрига ап Дивнуала. Он унаследовал престол Сейсиллуга после смерти своего отца. Гугон упоминается под именем Guocaun map Mouric в документе на древневаллийском языке, известном как  (раздел XXVI). Считается, что этот документ был составлен в королевстве Дехейбарт.

Гвентианская хроника даёт ему другую родословную, называя его «сыном Морида, сына Лливарха Серого». Этот Морид упоминается, как правитель Кередигиона, умерший в 830 году, в Гвентианской Хронике. Этот Лливарх Серый был потомком Эйддона Чёрного(Эуддина ап Кередига) из боковой ветви династии Кередигион.

Гугон выдал свою сестру Анхарад замуж за Родри Великого.

«Анналы Камбрии» сообщают, что Гугон ап Мейриг умер в результате утопления, и датируют его смерть 871 годом. Ему наследовал его племянник Каделл ап Родри.

Примечания 

Правители королевства Сейсиллуг
Правители Европы IX века
Утопленные